Бокоплавові (Gammaridae) — родина амфіпод. Мають широкий ареал, але переважно в Євразії. Евригалинні види, поширені як у прісних, так і морських водах.

Систематика 
Містить такі роди:

 Akerogammarus Derzhavin & Pjatakova, 1967
 Albanogammarus Ruffo, 1995
 Amathillina G. O. Sars, 1894
 Axelboeckia Stebbing, 1899
 Baku Karaman & Barnard, 1979
 Cephalogammarus Karaman & Barnard, 1979
 Chaetogammarus Martynov, 1924
 Comatogammarus Stock, 1981
 Condiciogammarus G. Karaman, 1984
 Dershavinella Birstein, 1938
 Dikerogammarus Stebbing, 1899
 Echinogammarus Stebbing, 1899
 Elasmopoides Stebbing, 1908
 Gammarus Fabricius, 1775
 Gmelina G. O. Sars, 1894
 Gmelinoides Bazikalova, 1945
 Gmelinopsis G. O. Sars, 1896
 Ilvanella Vigna-Taglianti, 1971
 Jubeogammarus G. Karaman, 1984
 Jugogammarus S. Karaman, 1953
 Kuzmelina Karaman & Barnard, 1979
 Lanceogammarus Karaman & Barnard, 1979
 Laurogammarus G. Karaman, 1984
 Longigammarus G.S. Karaman, 1970
 Lunulogammarus Krapp-Schickel, Ruffo & Schiecke, 1994
 lusigammarus Barnard & Barnard, 1983
 Mallacoota Barnard, 1972
 Marinogammarus Sexton & Spooner, 1940
 Neogammarus Ruffo, 1937
 Obesogammarus Stock, 1974
 Pallasea Bate, 1862
 Pallasiola Barnard & Barnard, 1983
 Parelasmopus Stebbing, 1888
 Pectenogammarus Reid, 1940
 Rhipidogammarus Stock, 1971
 Sarothrogammarus Martynov, 1935
 Scytaelina Stock, Mirzajani, Vonk, Naderi & Kiabi, 1998
 Shablogammarus Carausu, Dobreanu & Manolache, 1955
 Sinogammarus Karaman & Ruffo, 1994
 Sowinskya Derzhavin, 1948
 Tadzhikistania Barnard & Barnard, 1983
 Tadzocrangonyx Karaman & Barnard, 1979
 Tyrrhenogammarus Karaman & Ruffo, 1989
 Yogmelina Karaman & Barnard, 1979

Література 

Бокоплави
Родини ракоподібних